Swansea, ciutat a la província de West Glamorgan (País de Gal·les, Regne Unit)
 Swansea (Carolina del Sud)
 Swansea (Illinois)
 Swansea (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Swansea City Association Football Club, club de futbol gal·lès de la ciutat de Swansea